Henri Petit peut désigner :

 Henri Petit (1830-1906), peintre français ;
 Henri Petit (1856-1926), architecte français ;
 Henri Romans-Petit (1897-1980), chef des maquis de l'Ain et du Haut-Jura ;
 Henri Petit (1900-1978), écrivain français ;
 Henri Petit de Bantel (1937-), général français.

Références